Димбах (Верхняя Австрия) — коммуна в Австрии.
 Димбах (Пфальц) — коммуна в Германии.